«Лавочка закрывается» () — продолжение романа Джозефа Хеллера «Уловка-22». Книга посвящена внутренним переживаниям людей поколения Второй мировой войны.

История создания 
Роман «Лавочка закрывается» появился спустя 31 год после своего литературного предшественника — в 1994 году. На тот момент продалось 10 млн копий «Уловки −22».

Содержание 
Роман начинается с фразы: «Когда люди нашего возраста говорят о войне, речь идет не о Вьетнаме, а о той, которая разразилась более полувека назад и охватила почти весь мир». Произносит ее герой по имени Сэмми Зингер. Его же словами и заканчивается произведение. Он вырос на Кони-Айленде и представляет вымирающее поколение, которое помнит Вторую мировую.

Главный герой романа «Уловка-22» Йоссариан в продолжении произведения оглядывается на прожитую жизнь. Его образ был написан с друга Хеллера — Фрэнсиса Йоханнена. Вдвоем с писателем они служили наводчиками бомбардировщика на Корсике в 1944 году. Вместе с Йоссарианом вспоминают свою жизнь и его товарищи — Мило Миндербиндер и Сэмми Зингер.

Литературная критика 
Некоторые эксперты ставят произведение в один ряд с «Бойня номер пять, или Крестовый поход детей» Курта Воннегута и «Доктор Фаустус» Томаса Манна.

Примечания 

Романы США
Произведения Джозефа Хеллера